Oaxaca (stato) – Stato federato del Messico
 Oaxaca de Juárez – Capitale dello omonimo stato messicano.
 Oaxaca – formaggio messicano